Шурик — скорочення імені Олександр (Сашка).

Персонаж 
 Шурик (Олександр Сергійович Тимофєєв) — персонаж ряду кінокомедій.

Інше 
 Шурик — шурупокрут.